Найнитал (, ) — город в индийском штате Уттаракханд, административный центр округа Найнитал региона Кумаон.

Географическое расположение 

Город расположен в предгорье Гималаев на высоте около 2 000 м над уровнем моря в глубокой долине около озера. Город окружают несколько гор, самые высокие из которых: Найна (2 615 м) на севере, Деопатха (2 438 м) на западе и Аярпатха (2 278 м) на юге.

Образование 

На протяжении более века Найнитал был известен своими школами. В городе до сих пор действуют четыре школы британского периода. В Найнитале расположен один из двух кампусов , основанного в 1973 году.

Известные люди, связанные с Найниталом 
 Джим Корбетт — охотник на тигров-людоедов, писатель, защитник природы.
 Гастингс Лайонел Исмей — первый генеральный секретарь НАТО.
 Амитабх Баччан — актёр Болливуда.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Nainital travel guide в Викигиде 
 Официальный туристический сайт Найнитала

Города Уттаракханда